Тибодо:

 Тибодо (Луизиана) — небольшой американский город в Луизиане.

 Тибодо, Антуан Клер (Antoine Claire Thibaudeau, 1765—1854) — французский адвокат, государственный деятель, писатель и историк.
 Тибодо, Генри (Henry Thibodaux, 1769—1827) — американский политик, 4-й губернатор Луизианы.
 Тибодо, Жан (1935—2013) — французский писатель.
 Тибодо, Том (Tom Thibodeau, род. 1958) — американский баскетбольный тренер.